Буковець — народна назва рослин:
 Пальчатокорінник бузиновий (Dactylorhiza sambucina)
 Пальчатокорінник Фукса (Dactylorhiza fuchsii)

Села:
 Буковець — Закарпатська область, Мукачівський район
 Буковець — Закарпатська область, Хустський район
 Буковець — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада
 Буковець — Івано-Франківська область, Верховинський район

Гора:
 Буковець — гора у хребті Явірник, одна з гір курорту Буковель.

Села:
 Буковець () — Великотирновська область
 Буковець () — Видинська область
 Буковець () — Врачанська область
 Буковець () — Монтанська область
 Буковець () — Софійська область

Населені пункти та їхні частини

 Буковець — гміна в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — село в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Буковець — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — село в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Буковець — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Буковець — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Буковець — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буковець — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Буковець — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Буковець — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Буковець — село в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковець — село в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковець — село в гміні Літовищі Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковець — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Буковець — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Буковець — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Буковець — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Буковець — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Буковець — частина міста Леґьоново в Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Буковець — частина села Маслув у гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Буковець — частина села Жале в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — частина села Воля Грудецька (Воля-Ґрудецька) в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Буковець — частина села Зине в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буковець — частина села Лександрова в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Навойова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Сьвінна-Поремба в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Ліпниця-Ґурна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Біскупіце в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Буковець — частина села Шимішув у гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Буковець — частина села Стшебінь у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Буковець — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Буковець — частина села Чижув у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буковець — колонія в гміні Александрув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буковець — осада в гміні Субкови Тчевського повіту Поморського воєводства
 Буковець — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Буковець — лісова осада в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Буковець — лісова осада в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Буковець () — село, Пряшівський край, округ Стропков
 Буковець — село, Кошицький край, округ Кошице-околиця
 Буковець — село, громада округу Миява, Тренчинський край.

Поселення:
 Буковець — Осреднєсловенський регіон, община Велике Лаще
 Буковець — Подравський регіон, община Словенська Бистриця

Буковець () — село, Мораво-Сілезький край, округ Фридек-Містек
 Буковець () — село, Плзенський край, округ Домажліце

Див. також 
 Буковец
 Биковець

Примітки